Nassim

Nassim es un nombre masculino de procedencia árabe  (en árabe, نسيم Nesim).

Personas con este nombre 
 Mohamed Nassim Boushaki, científico argelino.
 Nassim Akrour, futbolista argelino. 
 Nassim Boujellab, futbolista alemán, nacionalizado marroquí.
 Nassim Si Ahmed, actor francés.
 Nassim Ben Khalifa, futbolista suizo.

Nombres árabes
Nombres masculinos